

Hydronyme 

 La rivière Stryï (rivière) est un cours d'eau d'Ukraine et un affluent du Dniestr qui traverse la ville éponyme.

Toponyme 
 Stryï ou Stry est une ville de l'oblast de Lviv, en Ukraine. Sa population s'élevait à  en 2010.